Сухумский округ — до начала XX в. — административно-территориальная единица Кутаисской губернии в составе Российской империи, позднее — особый округ. Центр — город Сухум.

История 
Создан в 1883 году на основе Сухумского военного отдела. В 1883–1903 входил в состав Кутаисской губернии. Состоял из 4 участков: Гумистинский, Гудаутский, Кодорский, Самурзаканский. Заключал в себе три исторических области: Абхазию, Самурзакань и Цебельду. В начале XX века один из двух (наряду с Закатальским) особых округов Российской империи, приравненных к губерниям.

В декабре 1904 года из состава округа бы­ла вы­де­ле­на Гаг­рин­ская кли­ма­тическая  стан­ция с ок­ре­ст­но­стя­ми (включая город Гагра), и пе­ре­да­ны в Сочинский округ Чер­но­мор­ской гу­бер­нии, а округ получил статус, прировненного к губернии.

В 1918 году округ вошёл в состав Грузинской Демократической Республики. 28 марта 1921 года на территории Сухумского округа была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия.

География 
Площадь 8621 км² (7575,4 верст²). На севере граничил с Кубанской областью, на северо-западе — с Черноморской губернией, на юго-западе омывался водами Чёрного моря.

Население 
Население 106 179 человек (1897), в том числе в Сухуме — 7998 чел.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 абхазы — 58 697 чел. (55,28 %), 
 мегрелы — 23 810 чел.	(22,42 %), 
 армяне — 6 552 чел. (6,17 %), 
 греки — 5 393 чел. (5,08 %),
 русские — 5 135 чел. (4,84 %), 
 грузины — 1 830 чел. (1,72 %),
 турки — 1 347 чел. (1,27 %).

Административное деление 
В 1913 году в состав округа входило 65 сельских правлений:

Известные уроженцы и жители 
 Агрба, Алексей Сергеевич — государственный и политический деятель Абхазии, Грузии, Азербайджана, Закавказской Федерации.
 Аджинджал, Иван Андреевич — абхазский учёный-этнограф
 Берия, Лаврентий Павлович — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
 Векуа, Илья Несторович — советский математик, Первый ректор Новосибирского государственного университета, Ректор Тбилисского государственного университета, Президент Академии Наук Грузинской ССР.
 Геловани, Варлаам Леванович — князь, политический и общественный деятель, депутат IV Государственной думы Российской империи.
 Гулиа, Георгий Дмитриевич — абхазский писатель, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, Лауреат Сталинской премии третьей степени, Член ВКП(б).
 Делба, Михаил Константинович — советский государственный и партийный деятель.
 Джонуа, Алексей Несторович — советский и абхазский поэт и писатель.
 Джонуа, Чичико Михайлович — советский и абхазский поэт и писатель.
 Ксимитов, Константин Лазаревич — офицер русской армии, участник Первой мировой войны.
 Пачалия, Шарах Абзегович — абхазский, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр и драматург, Народный артист СССР.
 Сванидзе, Николай Самсонович — советский государственный и партийный деятель.
 Андрей (Ухтомский) — епископ Русской Православной Церкви, один из основателей и лидеров катакомбной церкви в СССР, автор термина «истинно-православные христиане».
 Чочуа, Андрей Максимович — советский государственный и партийный деятель.
 Шария, Пётр Афанасьевич — советский государственный и партийный деятель, сотрудник ЧК/НКВД, депутат Верховного Совета СССР, профессор, доктор философских наук, академик АН Грузинской ССР.
 Шавгулидзе, Шота Иосифович — советский грузинский футболист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Шинкуба, Баграт Васильевич — абхазский писатель, поэт, политик.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Кубанской области и близких к ней Черноморской губернии и части Сухумского округа, 1902 год
 

Округа Российской империи
История Абхазии
История Сухума